Georg Ludwig von Köller-Banner ist der Name folgender Personen:

* Georg Ludwig von Köller-Banner (General) (1728–1811), dänischer General
 Georg Ludwig von Köller-Banner (Politiker) (1776–1843), deutscher Landschaftsrat